Ралли Монте-Карло 2022 года (официально 90e Rallye Automobile Monte-Carlo) — первый этап чемпионата мира по ралли 2022 года, проходивший с 20 по 23 января. Это 90-е Ралли Монте-Карло в истории и 49-е в рамках чемпионата мира.

9-кратный чемпион мира Себастьен Лёб за рулём Ford Puma Rally1 выиграл 80-е ралли в своей карьере. Прославленный француз выиграл этап чемпионата мира впервые с Ралли Каталонии 2018 года и в возрасте 47 лет стал самым возрастным в истории победителем этапа чемпионата мира по ралли. С первой победы Лёба на Гран-при Германии в августе 2002 года прошло более 19 лет. Ранее все свои 79 побед Лёб одержал за рулём автомобилей Citroën. Штурман Лёба преподаватель математики 50-летняя  стала первой с 1997 года женщиной-штурманом, выигравшей этап чемпионата мира по ралли.

8-кратный чемпион мира и победитель Ралли Монте-Карло 2021 года Себастьен Ожье занял второе место (для француза данный подиум стал уже десятым в рамках чемпионата мира на этом престижном соревновании).

Список участников

Результаты

Турнирная таблица 

* Ожье получил штраф в 10 сек. на последнем СУ за фальстарт

Сходы

Спецучастки

Power Stage 

* Ожье получил штраф в 10 секунд за фальстарт (без штрафа опережал Рованперу на 2 сек.)

Позиции пилотов в общем зачёте по ходу этапа

Результаты пилотов на спецучастках

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2022 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2022 году